Станислав Жуков:
 Жуков, Станислав Владимирович (род. 1988) — российский футболист.
 Жуков, Станислав Вячеславович (род. 1959) — российский экономист, профессор РГУНиГ им. И. М. Губкина, член-корреспондент РАН (2022).
 Жуков, Станислав Иванович (род. 1968) — российский дзюдоист.
 Жуков, Станислав (род. 1992) — украинский гандболист.